Demotisch  (griechisch δημοτικός „aufs Volk bezogen“, δημοτική γλώσσα „Volkssprache“) bezeichnet:

 Demotische Schrift, für das demotische Ägyptisch verwendete Schrift
 Demotische Sprache, eine Entwicklungsstufe der ägyptischen Sprache

Siehe auch
 Dimotiki, gesprochene, „volkstümliche“ Form der neugriechischen Sprache